Асперн-Норд:
 Асперн-Норд — станція метро у Відні
 Відень-Асперн-Норд — залізнична станція у Відні